Podprefektura Sōya
 Przylądek Sōya
 Dystrykt Sōya – dystrykt w podprefekturze Sōya
 Sōya – japoński okręt zaopatrzeniowy, a później statek zaopatrujący bazy w Antarktyce
 „Soya” – eks-rosyjski krążownik „Wariag”, który służył w marynarce japońskiej w latach 1907-1916